Белфегор е име на демон. Може също да се отнася за:

 Белфегор – австрийска метъл група
 „Белфегор“ – роман на френския писател Артюр Бернед от 1927 г.
 „Белфегор“ – филм от 1927 г.
 „Белфегор“ – телевизионен минисериал от 1965 г.
 „Белфегор“ – комикс от 1965 г.
 „Белфегор: Фантомът на Лувъра“ – филм от 2001 г.